Phokaina ist der Familienname folgender Personen:

 Ne Phokaina (um 945–??), Tochter von Kaiser Nikephoros II., siehe Phokas (Adelsgeschlecht) #Stammtafel der Phokadai
 Sophia Phokaina, vermutlich die Mutter von Kaiserin Theophanu

Phokaina steht für:
 Phokaina, altgriechische Bezeichnung des Gewöhnlichen Schweinswales, siehe Gewöhnlicher Schweinswal #Forschungsgeschichte